Кордова:
 Кордова (город, Аргентина) — город в Аргентине
 Кордова (провинция, Аргентина) — провинция в Аргентине